Glees steht für:

 Glees, Ortsgemeinde im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz

Glees ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Glees (* 1948), britischer Zeithistoriker und Politologe
 Eva Glees (1909–2006), deutsche Zahnmedizinerin und Emigrantin
 Paul Glees (1909–1999), deutscher Neuroanatom und Hochschullehrer

Siehe auch:

 Gless